Вильяно () — топоним.
 Вильяно-Биеллезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Биелла.
 Вильян-де-Тордесильяс — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильяно-д’Асти — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.